Sarcopodium är ett släkte av svampar. Sarcopodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sarcopodium